Curry County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Curry County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Curry County (Oregon) – okres státu Oregon